Бурдзинський Тадеуш Андрійович (1868—1925) — лікар гінеколог, доктор медичних наук, професор.
 Бурдзинський Венантій Андрійович (1864—1928) — ініціатор створення Київського зоопарку і перший його директор.

Див. також 
 Черешня Бурдзинського